Dit is een lijst van planetoïden 52301-52400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (52301) Qumran || 1991 RQ2|| 9 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (52302) - || 1991 RL8|| 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (52303) - || 1991 RU9|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (52304) - || 1991 RB10|| 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (52305) - || 1991 RR10|| 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (52306) - || 1991 RF20|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (52307) - || 1991 TH1|| 12 oktober 1991 || J. Alu
|-
| (52308) - || 1991 TE3|| 7 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (52309) Philnicolai || 1991 TQ7|| 7 oktober 1991 || F. Börngen
|-
| (52310) - || 1991 VJ || 9 november 1991 || R. H. McNaught
|-
| (52311) - || 1991 VK8|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (52312) - || 1991 VG9|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (52313) - || 1991 VH9|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (52314) - || 1991 XD || 7 december 1991 || E. F. Helin
|-
| (52315) - || 1992 AM || 9 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (52316) - || 1992 BD || 29 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (52317) - || 1992 BC1|| 30 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (52318) - || 1992 BC3|| 26 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (52319) - || 1992 DP7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (52320) - || 1992 DX7|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (52321) - || 1992 DO8|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (52322) - || 1992 DD9|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (52323) - || 1992 DP9|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (52324) - || 1992 DV9|| 29 februari 1992 || UESAC
|-
| (52325) - || 1992 EX2|| 6 maart 1992 || Spacewatch
|-
| (52326) - || 1992 EL7|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (52327) - || 1992 EK9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (52328) - || 1992 EK11|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (52329) - || 1992 ER12|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (52330) - || 1992 EA15|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (52331) - || 1992 EC15|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (52332) - || 1992 EZ19|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (52333) - || 1992 EE22|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (52334) Oberammergau || 1992 FS3|| 30 maart 1992 || F. Börngen
|-
| (52335) - || 1992 HO || 23 april 1992 || Spacewatch
|-
| (52336) - || 1992 OE7|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (52337) Compton || 1992 RS || 2 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (52338) - || 1992 RH1|| 2 september 1992 || R. H. McNaught
|-
| (52339) - || 1992 RO2|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (52340) - || 1992 SY || 27 september 1992 || Spacewatch
|-
| (52341) - || 1992 SB2|| 21 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (52342) - || 1992 SK19|| 22 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (52343) - || 1992 WX1|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (52344) - || 1992 YM1|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (52345) - || 1993 FG1|| 20 maart 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (52346) - || 1993 FG8|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (52347) - || 1993 FL9|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (52348) - || 1993 FH12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (52349) - || 1993 FK15|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (52350) - || 1993 FH16|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (52351) - || 1993 FN17|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (52352) - || 1993 FU18|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (52353) - || 1993 FP19|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (52354) - || 1993 FF22|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52355) - || 1993 FD24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52356) - || 1993 FP25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52357) - || 1993 FK26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52358) - || 1993 FQ26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52359) - || 1993 FM27|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52360) - || 1993 FC30|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52361) - || 1993 FT30|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52362) - || 1993 FS31|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52363) - || 1993 FP37|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52364) - || 1993 FG38|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52365) - || 1993 FS38|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52366) - || 1993 FN39|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52367) - || 1993 FO39|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52368) - || 1993 FQ44|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52369) - || 1993 FH46|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52370) - || 1993 FQ48|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52371) - || 1993 FV49|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52372) - || 1993 FE50|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52373) - || 1993 FO50|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52374) - || 1993 FS50|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (52375) - || 1993 FV53|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (52376) - || 1993 FW69|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52377) - || 1993 FH78|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (52378) - || 1993 FC81|| 18 maart 1993 || UESAC
|-
| (52379) - || 1993 FL81|| 18 maart 1993 || UESAC
|-
| (52380) - || 1993 FG83|| 19 maart 1993 || Spacewatch
|-
| (52381) - || 1993 HA || 17 april 1993 || Spacewatch
|-
| (52382) - || 1993 HE1|| 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (52383) - || 1993 HU2|| 19 april 1993 || Spacewatch
|-
| (52384) - || 1993 HZ5|| 19 april 1993 || C. S. Shoemaker
|-
| (52385) - || 1993 OC || 16 juli 1993 || E. F. Helin
|-
| (52386) - || 1993 OF6|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (52387) - || 1993 OM7|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (52388) - || 1993 PV4|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (52389) - || 1993 PP5|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (52390) - || 1993 QS4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (52391) - || 1993 QP5|| 17 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (52392) - || 1993 RG5|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (52393) - || 1993 RH5|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (52394) - || 1993 RF6|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (52395) - || 1993 RJ6|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (52396) - || 1993 RC7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (52397) - || 1993 RF7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (52398) - || 1993 RT7|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (52399) - || 1993 RM15|| 15 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (52400) - || 1993 SG14|| 16 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten